

Geografie

Nederlanden
 Limburg (Belgische stad) (Frans: Limbourg), een plaats in de provincie Luik en naamgever van het gebied
 Hertogdom Limburg, een van de Zeventien Provinciën, heden ten dage grotendeels gelegen in de provincie Luik
 Limburg (Verenigd Koninkrijk der Nederlanden), Limburg als één provincie in het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1839) en als Belgische provincie (1830-1839)
 Hertogdom Limburg (1839-1866), Nederlands Limburg als lid van de Duitse Bond, tot 1866
 Limburg (Belgische provincie), de hedendaagse Belgische provincie (1839-heden)
 Limburg (Nederlandse provincie), de hedendaagse Nederlandse provincie (1867-heden)
 Waterschap Limburg een fusie van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas
 Bisdom Limburg, een andere naam voor het Nederlandse bisdom Roermond

Duitsland
 Graafschap Limburg (Lenne), bij Limburg an der Lenne, thans Hohenlimburg in Noordrijn-Westfalen
 Limburg an der Lahn, een stad in Hessen
 Bisdom Limburg, een bisdom in Hessen (niet te verwarren met het Nederlandse bisdom Roermond)
 Landkreis Limburg-Weilburg, een district in Hessen
 Abdij Limburg of Limburg an der Haardt, een abdijruïne in Rijnland-Palts
 Limburg (berg), een berg met kasteelruïne in Weilheim an der Teck, Breisgau, Baden-Württemberg

Personen
 Huis Limburg Stirum, ook Limburg Stirum of Limburg-Styrum, een van oorsprong Duits geslacht dat behoort tot de Nederlandse, Belgische en historische Duitse adel
 o.a.: Leopold van Limburg Stirum (1758-1840), Nederlands staatsman
 Henri Limbourg (1833-1860), Belgisch wiskundige
 Jo Limburg (1864-1945), Nederlands ingenieur en architect
 Joseph Limburg (1866-1940), Nederlands staatsman
 Gebroeders Van Limburg (14e/15e eeuw), miniatuurschilders

Muziek
 Limburg (nummer), een single van Rowwen Hèze
 Limburg allein, lied van Jo Erens
 Limburg mijn vaderland, lied van Gerard Krekelberg
 Wie sjoeën ós Limburg is, lied van Harry Bordon

Overig
 Hr.Ms. Limburg (1956) - onderzeebootjager